Туше:

 Туше — от фр. touchér — прикосновение, имеет несколько значений.
 Туше, Мари (1549—1638) — фаворитка Карла IX.
 Туше, Станислас-Артюр-Ксавье (1842—1926) — французский кардинал.